«Il Re Degli Ignoranti» — студійний альбом італійського співака та кіноактора Адріано Челентано, випущений 1991 року.
 «Il Re Degli Ignoranti» — пісня та сингл Адріано Челентано 1991 року.
 «Il Re Degli Ignoranti» — третя автобіографічна книга Адріано Челентано, видана 1991 року.
 «Il Re Degli Ignoranti» («Король невігласів») — одно з народних прізвиськ Адріано Челентано в Італії.